

Села:
 Межиріч — Дніпропетровська область, Павлоградський район, Межиріцька сільська рада
 Межиріч — Запорізька область, Пологівський район, Новоселівська сільська рада
 Межиріч — Рівненська область, Рівненський район
 Межиріч — Сумська область, Лебединський район, Межиріцька сільська рада
 Межиріч — Черкаська область, Канівський район, Межиріцька сільська рада

Див. також 
 Межиріччя
 Межирічка
 Великі Межирічі